À la carte (étkeztetés), éttermek által használt étkeztetés típus, melynek jelentése: étlap szerint
 À La Carte (együttes), 1980-as években aktív NSZK együttes
 A La Carte (dal), a dán snapshot együttes 1984-es dala
 A La Carte (album), az Erste Allgemeine Verunsicherung 1985-ben megjelent albuma